Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom dÉole, d'après le dieu grec :
 l', un navire de ligne de 36 canons lancé en 1656 ;
 l', un navire de ligne de 44 canons lancé en 1674 ;
 l', un navire de ligne de 44 canons lancé en 1692 ;
 l', un navire de ligne de 44 canons lancé en 1734 ;
 l', un vaisseau de 74 canons de classe Téméraire lancé en 1789 ;
 le , navire de ligne de 64 canons, est nommé Éole pendant sa construction ;
 l', un vaisseau de 74 canons de classe Téméraire brièvement renommé Éole durant la Restauration ;
 l', navire de ligne de 100 canons de classe Hercule, est nommé Éole durant sa construction.

Voir aussi 
 
 

Nom de bateau de la Marine française